Bastard steht für:

 Bastard, uneheliches Kind (heute abwertend)
 ein Lebewesen, das aus zwei verschiedenen Zuchtlinien, Rassen oder Arten hervorgegangen ist, siehe Hybride
 alles Gebündelte, Gekreuzte oder Vermischte (abwertend), siehe hybrid
 eine Sorte Bernstein, siehe Bernstein #Bernsteinvarietäten
 eine ehemalige deutsche Heavy-Metal- und Hard-Rock-Band, siehe Bastard (Band)

Personen:
 Anton Bastard von Burgund (1421–1504), französischer Adeliger, Großbastard des Herzogtums Burgund
Gérald Bastard (* 1950), französischer Physiker
 Toussaint Bastard (1784–1846), französischer Arzt und Botaniker 

Werke:
 Bastard!!, japanische Manga- und Anime-Serie
 Bastard (Album), Studioalbum der Band Subway to Sally
 Bastard (1989), deutscher TV-Dreiteiler von Ulrich Stark 
 Bastard (2011), deutscher Spielfilm
 Bastard – Willkommen im Paradies, polnischer Spielfilm aus dem Jahr 1998

Siehe auch:
 Der Bastard
 Bastards